

Film
The Break-Up – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Ti odio, ti lascio, ti... (The Break-Up) –  film del 2006 diretto da Peyton Reed
The Break-Up – cortometraggio del 2011 diretto da Thomas Norrie
The Break-Up – cortometraggio del 2012 diretto da Nick Laskin

Televisione 
 Pro e contro (The Break-Up) – episodio della prima stagione di 30 Rock